Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn 2016/2017 – 63. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy UEFA sezonu 2017/2018. Mecz finałowy odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Tytułu broniła . Puchar wywalczyła – po raz drugi w historii – .

Uczestnicy 
Udział w rozgrywkach Pucharu Polski 2016/2017 na szczeblu centralnym i regionalnym miały obowiązek wziąć drużyny występujące na sześciu najwyższych poziomach ligowych (od Ekstraklasy do klasy okręgowej), kluby klasy A mogły ubiegać się o zwolnienie z turnieju. Pozostałe drużyny mogły zgłosić się do Pucharu Polski na zasadzie dobrowolności. Drużyny, które zrezygnowały z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2016/2017, nie były uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski w dwóch kolejnych cyklach rozgrywek. Warunkiem gry na szczeblu centralnym turnieju było posiadanie licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2016/2017.

Objaśnienia:
  został wykluczony z turnieju po tym, jak nie przystąpił do rozgrywek ligowych 2016/2017.
  i  zostały wykluczone z turnieju po tym, jak wycofały się z rozgrywek odpowiednio I i II ligi 2015/2016.
  wycofał się z turnieju.

Zasady losowania 
Obowiązywały reguły analogiczne do tych z poprzedniej edycji turnieju:
 runda wstępna: wylosowano 20 par, w których rywalizowało 6 ostatnich drużyn I ligi 2015/2016, 18 drużyn II ligi 2015/2016 i 16 zwycięzców pucharów na szczeblu regionalnym;
 1/32 finału: w 16 wylosowanych parach rywalizowało 20 zwycięzców rundy wstępnej i 12 najlepszych drużyn I ligi 2015/2016;

 1/16 finału: w 16 parach rywalizowali zwycięzcy 1/32 finału i 16 drużyn Ekstraklasy 2015/2016;
 1/8 finału: w 8 parach rywalizowali zwycięzcy 1/16 finału;
 Ćwierćfinał: w 4 parach rywalizowali zwycięzcy 1/8 finału;

 Półfinał: w 2 wylosowanych parach rywalizowali zwycięzcy ćwierćfinału;
 Finał: zwycięzcy półfinału.

Kwestia gospodarzy meczów 
Obowiązywały reguły analogiczne do tych z poprzedniej edycji turnieju:
 w rundzie wstępnej gospodarzami jedynego meczu byli:
 zdobywcy pucharów wojewódzkich,
 w przypadku meczów z udziałem pozostałych drużyn – zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2016/2017,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach tej samej klasy – zespoły, które podczas losowania par rundy wstępnej będą wylosowane jako pierwsze;
 w 1/32 finału gospodarzami jedynego meczu byli:
 zdobywcy pucharów wojewódzkich,
 w przypadku meczów z udziałem pozostałych drużyn – zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2016/2017,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzy wyłaniało losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów rundy wstępnej;
 w 1/16 finału gospodarzami jedynego meczu były:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2016/2017,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach tej samej klasy – zajmujące wyższą pozycję w „Schemacie Rozgrywek o Puchar Polski” (drabince);
 w 1/8 finału gospodarzami jedynego meczu były:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2016/2017,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzy wyłaniało losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów poprzedniej rundy;
 w 1/4 finału gospodarzami pierwszego meczu były:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2016/2017,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzy wyłaniało losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów poprzedniej rundy;
 w 1/2 finału – gospodarzami pierwszego meczu były drużyny, które w poszczególnych parach zostały wylosowane jako pierwsze;
 formalnego gospodarza finału wyłoniło losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/2 finału.

Terminarz

Runda wstępna 

|-

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 15 lipca 2016

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 16 lipca 2016

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 17 lipca 2016

|}
Objaśnienie: Nadwiślan Góra wycofał się z turnieju.

1/32 finału 

|-

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 22 lipca 2016

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 23 lipca 2016

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 26 lipca 2016

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 27 lipca 2016

|}

Drabinka 

Uwagi:
* Zwycięstwo dzięki bramkom zdobytym na wyjeździe.
** Zwycięstwo po dogrywce.
*** Zwycięstwo po serii rzutów karnych.

1/16 finału 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 9 sierpnia 2016

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 10 sierpnia 2016

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 11 sierpnia 2016

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 24 sierpnia 2016

|}

1/8 finału 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 20 września 2016

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 21 września 2016

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 22 września 2016

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 27 września 2016

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 28 września 2016

|}

Ćwierćfinał

Pierwsze mecze

Rewanże

Półfinał

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentują w sezonie 2016/2017 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 2 drużyny: 

|-

|}

Przypisy 

Puchar Polski w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w polskim sporcie
2017 w polskim sporcie